Col termine Rupicola, dal latino "abitatore delle rupi", ci si può riferire a due generi di esseri viventi:

 Rupicola – genere di piante Ericaceae australiane
 Rupicola – genere di uccelli sudamericani